Plaats in Indonesië
 Ngipik (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngipik (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java